Happy Family (dt. glückliche Familie) steht für: 

 eine spezielle Teilmenge der 26 sporadischen Gruppen
 Happy Family (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2003
 Happy Family (2010), ein Film von Gabriele Salvatores aus dem Jahr 2010
 Happy Family (Roman), ein Roman von David Safier aus dem Jahr 2011
 Happy Family (Band), eine japanische Zeuhl-Band
 Happy Family (Lebensmittelunternehmen), US-amerikanischer Hersteller von Bio-Babynahrung
 Happy Family (2017), deutscher Animationsfilm aus dem Jahr 2017 von Holger Tappe
 Happy Family 2 (2021), deutscher Animationsfilm aus dem Jahr 2021 von Holger Tappe